Het Anakliastadion is een voetbalstadion in de Georgische stad Anaklia. In het stadion speelt Baia Zoegdidi haar thuiswedstrijden.

Zie ook
 Lijst van voetbalstadions in Georgië

Voetbalstadion in Georgië
Samegrelo-Zemo Svaneti